Рубен Рамирес Идальго (; родился 6 января 1978 года в Аликанте, Испания) — испанский профессиональный теннисист.

Общая информация 
Отец Рубена — Хосе Мария — владелец спортивного магазина; мать — Жанин — домохозяйка; его двух старших сестер зовут Ребека и Ракель. Женат на девушке по имени Кристина; имеет двух дочерей: Мартина и Валерия.

Начал играть в теннис в возрасте 8 лет вместе с родителями. Любимое покрытие — грунт. Увлекается спортом и прогулками с друзьями.

Спортивная карьера 
В профессиональном теннисе с 1998 года. С 1999 по 2001 год Рубен выиграл шесть турниров серии «фьючерс». В сентябре 2001 года дебютировал в основных соревнованиях ATP-тура на турнире в Бухаресте и смог выйти во второй раунд. В 2002 году выиграл два турнира из серии «челленджер» в Брашове и в Барселоне. В июне 2003 выиграл ещё один «челленджер» в Кошице. Этот результат позволил испанцу войти в Топ-100 одиночного рейтинга. В июле на турнире ATP в Амерсфорте сумел выйти в четвертьфинал, а затем на турнире в Сопоте вышел в полуфинал. В августе 2003 года Рамирес дебютирует на турнире серии Большого шлема Открытом чемпионате США. В марте 2004 года на турнире в Акапулько он выходит в четвертьфинал, а в июле такого же результата добивается на турнире в Гштаде.

В феврале 2005 года Рубен вышел в четвертьфинал турнира в Винья-дель-Мар. В мае того же года выигрывает «челленджер» в Любляне. В сентябре попадает в четвертьфинал на турнире в Бухаресте. В феврале 2006 года Рамиресу удается выйти в полуфинал турнира в Винья-дель-Маре, победив в матче второго раунда № 8 на тот момент в мире Гастона Гаудио 6-7(6) 6-1 6-4.
Через две недели на турнире в Буэнос-Айресе ему удается выиграть в матче второго раунда другого титулованного аргентинца Гильермо Корию (№ 7 в мире) 7-5 6-2 и выйти в четвертьфинал. На Открытом чемпионате Франции 2006 года достигает высшего для себя достижения на турнирах серии Большого шлема — выхода в четвёртый раунд. На пути к этому результату он переиграл Тьерри Асьона, Кристофа Рохуса и Давида Феррера. Путь в четвертьфинал ему преградил № 4 в мире Иван Любичич. В июле того же года выходит в полуфинал на турнире в Амерсфорте. В сентябре его главными результатами становятся выход в четвертьфинал в Бухаресте и полуфинал в Палермо. В октябре в одиночном рейтинге поднялся на самое высокое в карьере 50-е место.

В течение февраля 2007 года в парном разряде ему трижды удалось выйти в финал турниров ATP (в Винья-дель-Маре, Коста-де-Суипе и Буэнос-Айресе), выступая совместно с Альбертом Монтаньесом. В апреле 2007 года Рамирес вышел в полуфинал турнира в Касабланке. В январе 2008 года Рубен выиграл «челленджер» в Ла-Серене. В сентябре 2009 года он выходит в четвертьфинал турнира в Бухаресте. В марте 2010 года выиграл «челленджер» в Рабате, в июне в Кошице, а в июле в Пособланко. В апреле 2012 года ему покоряется «челленджеры» в Сан-Луис-Потоси и Тунисе. В апреле 2013 года выходит в четвертьфинал в Хьюстоне и побеждает на «челленджере» в Панаме.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (35)

Победы (18)

Поражения (17)

Финалы турниров ATP в парном разряде (3)

Поражения (3)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (45)

Победы (21)

Поражения (24)

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Испании